

Editoria 
 HuffPost – blog e aggregatore statunitense fondato nel 2005 da Arianna Huffington, Kenneth Lerer, Jonah Peretti e Andrew Breitbart

Geografia 
 Huff – città fantasma degli Stati Uniti d'America, nello stato del Texas, nella Contea di Archer

Persone 
 Brent Huff (1961) – attore, sceneggiatore e regista statunitense
 Cole Huff (1994) – cestista statunitense
 Dann Huff (1960) – cantante, chitarrista e produttore discografico statunitense
 Gary Huff (1951) – giocatore di football americano statunitense 
 Josh Huff (1991) – giocatore di football americano statunitense 
 Karina Huff (1961-2016) – attrice britannica
 Leon Huff (1942) – musicista statunitense
 Leslie-Anne Huff (1984) – attrice statunitense
 Louise Huff (1895-1973) – attrice statunitense
 Marqueston Huff (1992) – giocatore di football americano statunitense 
 Michael Huff (1983) – giocatore di football americano statunitense 
 Nicole DeHuff (1975-2005) – attrice statunitense
 Robert Huff (1979) – pilota automobilistico britannico
 Sam Huff (1934-2021) – giocatore di football americano statunitense
 Shawn Huff (1984) – cestista finlandese
 Tanya Huff (1957) – scrittrice canadese
 Tommy Huff (1943-2006) – attore statunitense

Televisione 
 Huff – serie televisiva statunitense, trasmessa dal 2004 al 2006 ed interpretata da Hank Azaria